Лащинские — дворянский род.
 Лащинский, Михаил Фёдорович (1849—1917) — российский вице-адмирал в отставке.
 Лащинский, Якуб Игнаций (1791—1865) — русский и польский государственный деятель.
 Лащинский, Леонтий (середина XVII в.—1719) — военачальник эпохи Гетманщины.